Svetovno mladinsko prvenstvo je lahko:

 Svetovno mladinsko prvenstvo v alpskem smučanju
 Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let
 Svetovno mladinsko prvenstvo v smučarskih skokih
 Svetovno mladinsko prvenstvo v šahu
 Svetovno mladinsko prvenstvo v veslanju